Gherghești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gherghești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Gherghești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița